kusakowate (Staphylinidae) – owady
 kusakowate (Tinamidae) – ptaki